Schloss Rohrbach steht für:

 Schloss Rohrbach (Heidelberg)
 Schloss Rohrbach (Eppingen) in Rohrbach am Gießhübel, Baden-Württemberg
 Schloss Rohrbach (Kallmünz) in Rohrbach an der Vils, Oberpfalz
 Schloss Rohrbach (Oberbayern) in Rohrbach (Ilm)
 Schloss Rohrbach (Ilmtal-Weinstraße) im Ort Rohrbach in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße
 Schloss Rohrbach (Weistrach) in Rohrbach bei Weistrach, Niederösterreich
 Schloss Rohrbach (Sankt Josef) in Sankt Josef, Weststeiermark